Megaforce Records — американский лейбл звукозаписи, основанный Джоном Зазула и его женой Маршей. Больше всего известный благодаря выпуску дебютного альбома группы Metallica под названием Kill 'Em All, Megaforce Records вывел многих малоизвестных исполнителей трэш-метала на большую сцену. 'Джонни Z' (как он предпочитает называться) — легендарная личность на метал-сцене Восточного побережья и поныне.

В самом начале 80-х Джонни Z и Marsha завоевали широкую известность, открыв магазин по продаже андеграунд-записей, специализировавшийся на импорте редких и малоизвестных метал-записей. Однажды Джонни Z обнаружил у себя увлечённость тем, что впоследствии навсегда изменит все направление метал-музыки. Это была демозапись на кассете местной группы, известной как «Metallica». Джонни Z был потрясён и сразу нашёл номер телефона, указанный на обложке кассеты. Он позвонил и оставил сообщение, а позднее ночью ему перезвонил ударник группы Ларс Ульрих. Джонни Z в то время организовывал большое число метал-концертов в области Нью-Йорка / Нью-Джерси, и решил продвигать группу на Восточном побережье.

Megaforce Records появился в 1982 году в доме одной семьи, расположенном в пригороде Олд-Бридж, Нью-Джерси. Этот дом в то время служил одновременно и студией звукозаписи, и временным пристанищем для любой группы района. Джон и Марша принимали активное участие в становлении таких треш-метал групп как Anthrax, King’s X, Merciful Fate, Ministry, Overkill, S.O.D. и Testament. Джон и Марша ушли из компании в 2001 году и продолжили свою деятельность в независимом бизнесе.

Megaforce Records осуществляет дистрибуцию в США через Sony Music Entertainment/RED Distribution. MRI — родственная компания-дистрибьютор, занимающаяся выпуском записей разнообразных исполнителей, как например, «The Verve», «Willie Nelson», «Andrew Bird», «Third Eye Blind» и множество других, включая небольшую группу из Фредрик-Колорадо под названием «Lost Point». Кайл Саттон, ведущий гитарист группы и по совместительству её лидер, утверждал, что весьма польщён представившейся возможностью.

Список (нынешние и бывшие исполнители)

Исполнители, играющие метал 
 Anthrax
 Bad Brains
 Frehley’s Comet
 Clutch
 Danzig
 Exciter
 Fozzy
 King's X
 Living Colour
 Lost Point
 Mercyful Fate
 Metallica
 Ministry
 M.O.D.
 Mushroomhead
 Overkill
 Skatenigs
 Stormtroopers of Death
 Testament
 Ugly Kid Joe

Исполнители, не играющие метал 
 Asleep at the Wheel
 Black Crowes
 Disco Biscuits
 Warren Haynes
 Less Than Jake
 Meat Puppets
 Rose Hill Drive
 Third Eye Blind
 Wellwater Conspiracy

Ссылки 
 Официальный сайт  

Лейблы звукозаписи США
Лейблы звукозаписи, основанные в 1982 году
Инди-лейблы
Хеви-метал-лейблы
Трэш-метал-лейблы
Альтернатив-рок-лейблы